Macnaghten ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Macnaghten, Baron Macnaghten (1830–1913), britischer Politiker, Abgeordneter im House of Commons und Mitglied des House of Lords 
 Francis Macnaghten (1763–1843), britischer Richter
 Melville Macnaghten (1853–1921), britischer Polizeipräsident
 William Macnaghten (1793–1841), britischer Beamter und Diplomat